De Beker van Suriname is het nationale voetbalbekertoernooi van Suriname dat georganiseerd wordt door de Surinaamse Voetbal Bond (SVB). Het toernooi wordt volgens het  knock-outsysteem gespeeld.

Het bekertoernooi wordt sinds 1992 georganiseerd. De bekerwinnaar (of verliezend finalist) speelt tegen de landskampioen om de Suriname President's Cup, de supercup in het Surinaamse voetbal. SV Robinhood speelde de meeste finales (8x) en won ook het vaakst de beker (5x).

Finales

Prestaties per club 
N.B. Alleen bekende resultaten zijn meegenomen.

Zie ook 
 Voetbal in Suriname

Voetbal in Suriname
Nationale voetbalbeker in Zuid-Amerika
Sportevenement in Suriname